Алекса́ндр Петро́вич Ба́нников () — советский хозяйственный деятель, председатель Пермского губернского Совета народного хозяйства (1923), председатель Нижне-Тагильского (1923—1924) и Тюменского (1924—1926) окружных исполнительных комитетов Уральской области, директор строительства Уральского завода тяжёлого машиностроения (1926—1932).

Биография 
Родился в семье машиниста железнодорожной водокачки станции Глазов Пермской железной дороги. Окончил 6-летнюю гимназию в Глазове, затем учился на горнозаводском отделении Пермского реального училища и в Виленском военном училище. В 1915 году был мобилизован в армию, в которой прослужил до 1917 года. После Октябрьской революции с отрядом анархистов воевал на дутовском фронте, а затем по болезни эвакуирован в город Оса. В 1918 году вступил в ВКП(б). Занимал посты военрука в Осе, военкома и губвоенкома в Перми, заместителя председателя Пермского губисполкома, тюменского и тагильского окружных исполкомов. Избирался членом ВЦИК и ЦИК СССР. В 1923 году получил специальность инженера-металлурга в Пермском металлургическом институте.

Участвовал в революционных событиях.

В октябре 1926 года был переведён на работу в Уралгипромез для участия в проектировании Уральского завода тяжёлого машиностроения. 7 декабря того же года был назначен руководителем Уралмашиностроя — организации, осуществлявшей строительство завода и прилегающего посёлка. 15 июля 1928 года возглавил церемонию закладки первого цеха завода.

В своей деятельности использовал личные качества для организации строительства, по долгу службы часто бывал в Москве, где лоббировал новые проекты завода.

13 апреля 1932 года умер во время очередной командировки в Москву. Биографы подчёркивают, что смерть была неестественно скоропостижной для лейкоза.

Был кремирован и похоронен перед проходной завода в усыпальнице из чёрного мрамора. Урна с прахом Банникова несколько дней стояла в зале фабрично-заводского обучения, рабочие и инженеры завода несли почётную вахту около неё.

В начале 1950-х годов году в связи с началом возведения на площади 1-й Пятилетки памятника Серго Орджоникидзе усыпальница Банникова была разобрана, а прах был перенесён к зданию центральной заводской лаборатории, где была установлена стела.

По указу президента России от 5 мая 1997 № 452 местом мавзолея Банникова определена площадь Первой пятилетки.

Память 
 Именем Банникова названа улица недалеко от проходной Уралмаша, на этой улице позже жил другой директор завода — Борис Глебович Музруков.
 Художественный фильм-драма «Тем кто останется жить» (1982). Фильм был снят к 50-летию завода. Через судьбу его первого директора Александра Банникова показана история строительства и становления завода «Уралмаш».
 Аркадий Иванович Бусыгин «Первый директор», Свердловск, Средне-Уральское книжное издательство, 1977, 112 с., 8000 экз. — книга о А. П. Банникове.

Примечания

Литература 
 

Директора «Уралмашзавода»
Персоналии:Уралмашзавод
Похороненные в Екатеринбурге
Персоналии по алфавиту